Альфа́н ( или ) — французская фамилия.

Известные носители: Альфан, Адольф (1817—1891) — французский инженер-строитель и архитектор.
 Альфан, Жорж Анри (1844—1889) — французский математик, геометр, педагог.
 Альфан, Луи (1880—1950) — французский историк, автор многих книг; сын предыдущего.
 Альфан, Люк (род. 1965) — французский горнолыжник, авто- и мотогонщик, яхтсмен.
 Альфан, Эстель (род. 1995) — французская и шведская горнолыжница, дочь предыдущего.